Alexandr Württemberský (20. prosince 1804, Riga – 28. října 1881, Bayreuth) byl členem královské dynastie Württemberků. Při sňatku s dcerou francouzského krále schválil, aby byly jejich děti vychovávány ve víře jejich matky, čímž se stal předkem římskokatolické větve rodu.

Život 
Alexandr se narodil jako syn vévody Alexandra Württemberského a Antoinetty Sasko-Kobursko-Saalfeldské. Byl bratrancem královny Viktorie a jejího manžela, prince Alberta. V mládí byl možným kandidátem na manželství s Viktorií. V červnu 1833 navštívil s bratrem Ernestem Kensingtonský palác. Viktorie si zapsala, že "Alexandr je velmi pohledný a Ernest má velmi laskavý výraz. Oba jsou nesmírně milí."

Manželství 
17. října 1837 se oženil s Marií Orleánskou, dcerou francouzského krále Ludvíka Filipa. Měli spolu jednoho syna:

 Filip Württemberský (30. 7. 1838 Neuilly-sur-Seine – 11. 10. 1917 Stuttgart)
 ⚭ 1865 Marie Terezie Rakousko-Těšínská (15. 7. 1845 Vídeň – 8. 10. 1927 Tübingen)

Alexandr patřil k páté větvi (zvané "vévodská větev") rodu Württemberků, k potomkům sedmého syna Fridricha II. Evžena, který vládl Württembersku v letech 1795 až 1797. Po vymření přímé württemberské větve v roce 1921 se vévodská větev stala seniorskou linií sesazené královské dynastie.

Alexandr Württemberský je přímým mužským předkem Karla, vévody z Württembergu, titulárního württemberského krále.

Vyznamenání 
 : Řád Leopolda

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 20. prosince
Narození v roce 1804
Úmrtí 28. října
Úmrtí v roce 1881
Württemberští vévodové
Baltští Němci
Württemberkové
Narození v Rize
Úmrtí v Bayreuthu
Muži